Spang ist der Name folgender Orte:

 Spang, Ort innerhalb der Gemeinde Husby, Schleswig-Holstein
 Spang (Als), Dänemark

Spang ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Spang (* 1967), deutsche Biochemikerin
 Dan Spang (* 1983), italo-amerikanischer Eishockeyspieler
 Günter Spang (1926–2011), deutscher Schriftsteller
 Laurette Spang (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Spang (1922–2009), luxemburgischer Historiker und Archivar
 Rainer Spang (* 1966), deutscher Bioinformatiker
 Rolf Spang (* 1953), deutscher Geograph
 Ron Spang, US-amerikanischer Filmeditor
 Rudolf Spang (1913–2017), deutscher Jurist und Diplomat
 Simon Spang-Hanssen (* 1955), dänischer Jazz-Saxophonist
 Willibald Spang (1886–1978), deutscher General